Söll bezeichnet
 Söll, ein kleines Stillgewässer, vormaliges Toteisloch, siehe Soll (Gewässer)

Orte:
 Söll (Tirol), Gemeinde im Bezirk Kufstein, Tirol
 ein Weiler in der Gemeinde Gstadt am Chiemsee
 Söll (Tramin), Fraktion der Gemeinde Tramin, Südtirol

Personen:
 Änne Söll (* 1969), deutsche Kunsthistorikerin und Hochschullehrerin 
 Georg Söll (1913–1997), katholischer Theologe und Salesianer Don Boscos
 Ludwig Söll (1931–1974), deutscher Romanist und Sprachwissenschaftler

Siehe auch
 Sell, Söhl, SÖL